The Hatters («Шля́пники») — российская рок-группа, основанная в  году в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко.

История 

Группа заявила о себе 23 февраля 2016 года, опубликовав в сети первую песню «Russian Style». Летом 2016 года коллектив отправился в фестивальный тур по России: «Дикая Мята», «Нашествие», Stereoleto, «Вдохновение», «Доброфест» и другие. Осенью 2016 года группа собрала тысячные залы в Москве и Санкт-Петербурге, звучала на радиостанциях «Наше радио», «Радио Маяк», Comedy Radio и других.

22 сентября 2016 года в рамках интернет-проекта Samsung YouTube TV The Hatters публикует клип «I’m Not Easy Buddy». 17 сентября и 19 ноября того же года The Hatters дают совместные концерты с группой Little Big и исполнительницей Tatarka в крупных площадках Санкт-Петербурга и Москвы. 7 ноября в Санкт-Петербурге коллектив выступает с Эмиром Кустурицей и Гораном Бреговичем.

10 ноября 2016 года опубликован официальный клип «Russian Style». 28 декабря 2016 года группа представляет свой первый EP «Stay True».

22 февраля 2017 года The Hatters выступает на сцене стадиона Санкт-Петербург Арена в рамках фестиваля «Радио Зенит». 23 февраля группа The Hatters стала обладателем золотой пластинки в номинации «Взлом» в рамках премии «Наше радио» «Чартова дюжина». 26 февраля группа выступила в театре «Лицедеи», отпраздновав там свой день рождения. В концерте приняли участие артисты театра Анвар Либабов и Леонид Лейкин, солист группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин, стендап-комик Данила Поперечный.

Дебютный фолк-панк-альбом «Полная шляпа» группа выпустила 21 апреля 2017 года. 26 апреля 2017 года The Hatters исполнили песню «Да, со мной не просто» на шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

24 июня 2017 года группа выступила на фестивале «Дикая Мята», где презентовала новую песню «Кайфмэн», а 8 июля впервые выступила на главной сцене фестиваля «Нашествие».

30 октября 2017 группа презентовала заглавный трек второго альбома «Forever Young, Forever Drunk». Одноимённый студийный альбом музыканты выпустили 1 декабря 2017 года.

20 июля 2018 группа представила свой новый студийный альбом «No Comments», состоящий из инструменталов всех ранее выпущенных песен.

13 ноября 2018 года The Hatters выпустили новый EP «Три внутри».

13 ноября 2018 года The Hatters исполнили песню «Не услышала» на шоу Первого канала «Вечерний Ургант».

В декабре 2018 была записана кавер-версия на песню "Разговор со счастьем", которая являлась саундтреком к фильму "Год свиньи"

20 июня 2019 года вышел клип на песню «Танцы», 1 июля Шляпники выпустили новый альбом «Forte&Piano».
23 сентября этого же года вышел клип «Да, это про нас».
30 октября появился клип «Всё сразу».
И 31 декабря была выпущена долгожданная песня «Дед Мороз не показывает слез».

В 2020 году песня группы «Последний герой» стала саундтреком к новому сезону реалити-шоу «Последний герой» на ТВ-3.

Песни группы являются саундтреком к сериалу "Патриот" на телеканале ТНТ. Также была записана заглавная песня к сериалу "На дальней станции сойду"

В начале 2020 года, Анна Личадеева (бэк-вокал, перкуссия), Альтаир Кожахметов (труба) и Вадим Рулёв (тромбон) покинули коллектив. Об этом также сообщил Юрий Музыченко в прямом эфире в Инстаграме.

22 октября 2021 г. в «Чартовой Дюжине» «Нашего радио» стартовала песня «Я ваще!», ставшая первым синглом с будущего альбома; в эти же дни на песню вышло видео. Вскоре был представлен второй сингл с будущего альбома «Golden Hits» - песня «Двигай», на которую также вышел видеоклип.

Альбом «Golden Hits» был презентован 3 декабря 2021 г.

В начале 2022 года коллектив выпустил клип на песню "Мрачные звоночки", а чуть позже на песню "Немного жаль"

24 июня 2022 г. группа выступала в Санкт-Петербурге на фестивале «Алые Паруса».

23 июля 2022 г. группа приняла участие в фестивале "VK fest" в Москве, а 24 июля в Санкт-Петербурге

20 января 2023 г. группа выпустила альбом "По ходу люблю". Альбом был представлен в официальном сообществе во ВКонтакте.

Музыкальный стиль 
Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». Их творчество подвергалось влиянию цыганской музыки, в сопровождении баса, аккордеона и скрипки, и является объединением романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.

Оценка 
Коллектив The Hatters отметил проект «Собака.ru», назвав группу «самым модным проектом в Санкт-Петербурге». Михаил Козырев включил The Hatters в десятку групп, за которыми стоит следить в 2017 году. Группа также была не один раз гостем студии «Пятого канала».

Состав

Нынешний состав 
 Юрий Музыченко — вокал, скрипка (c 2016)
 Павел Личадеев — вокал, аккордеон (c 2016)
 Александр «Кикир» Анисимов — бас (с 2016)
 Анна Музыченко — бэк-вокал, перкуссия (с 2016)
 Дмитрий Вечеринин — ударные (с 2016)
 Даниил Мустаев — директор (с 2016)

Бывшие участники 
 Анна Личадеева (2016—2020) — бэк-вокал, перкуссия
 Вадим Рулёв (2016—2020) — тромбон
 Альтаир Кожахметов (2018—2020) — труба

Дискография

Альбомы 
  — «Полная шляпа»
  — «Forever Young, Forever Drunk»
  — «No Comments» (Инструментал)
  — «Forte & Piano»
  — «Bathroom (Original Theater Play Soundtrack)»
  — «Golden Hits»

Мини-альбомы 
  — «Stay True»
  — «Три внутри»
 2020 — «Shoot Me»
 2021 — «Литера А» (feat. рудбой)
 2023 — «По ходу люблю»

Лайв-альбом 
 2021 — «V»

Синглы 
  — «Russian Style»
  — «Зима»
  — «Кайфмэн»
  — «FYFD (Forever Young, Forever Drunk)»
 2018 — «Наружу изнутри (Remastered)»
 2018 — «Разговор со счастьем» (OST «Год свиньи»)
 2019 — «Танцы»
 2019 — «Да, это про нас (Music Video Version)»
  — «Всё сразу»
 2019 — «Дед Мороз не показывает слёз»
  — «Последний герой»
 2020 — «На дальней станции сойду» (OST «Патриот»)
 2020 — «Я делаю шаг»
 2021 — «Под зонтом» (feat. рудбой)
 2021 — «Я ваще!»
 2021 — «Bullet» (feat. MARUV)
 2021 — «Двигай»
2021 — «Мрачные Звоночки»
2022 — «Может ты , может я (Romantic Version)

Участие на альбомах 
  — Гарри Топор — «Визморианские хроники» («Зверь», «Мир не проснется»)
  — Гарри Топор — Los Muertos («Изумрудный город»)
 2021 — MARUV — No Name («Bullet»)

Видеография

Видеоклипы 
  — 
 2016 — 
  — 
 2017 — 
  —  (feat. Just Femi)
 2018 — 
 2018 — 
 2018 — 
 2018 —  (OST «Год свиньи»)
  — Гарри Топор & The Hatters — 
 2019 — 
 2019 — 
 2019 — 
  — 
 2020 — 
 2020 — 
  — 
 2021 — 
 2021 —  (feat. MARUV)
 2021 — 
 2021 — 
  — 
 2022 —

Участие 
  — Little Big — 
  — Little Big — 
  — Little Big — 
  — Little Big — 
  — «Animal ДжаZ» — 
  — Little Big — 
  — Little Big — 
 2020 — Little Big — 
 2020 — Little Big —

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Юрий Дудь.  на YouTube, канал «вДудь» (17 января 2017). — Интервью. 
The Hatters - Если бы (2021)

Музыкальные коллективы 2010-х годов
Фолк-рок-группы России
Исполнители Little Big Family